Okręty US Navy o nazwie USS  "Dynamic":
 Pierwszy  był trałowcem. W służbie w latach 1942-45.
 Drugi  był trałowcem. Zwodowany w 1952 i sprzedany Hiszpanii w 1974.
 Trzeci  był pomocniczym dokiem pływającym. Dostarczony marynarce 1 marca 1944 i nadal w służbie.

Dynamic